Фунабаси:

 Фунабаси — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Фунабаси — железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу, Собу (Скорая) и Нода расположенная в городе Фунабаси префектуры Тиба.